

Географія 
 Герлах (Невада), Герлах (англ. Gerlach) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Дуглас штату Невада.
 Герлах — Герлаховський пік — найвища вершина Високих Татр і усіх Карпат.

Прізвище 
 Джим Герлах, Джеймс «Джим» Герлах (англ. James «Jim» Gerlach; нар. 25 лютого 1955, Еллвуд Сіті, Пенсільванія) — американський політик.
 Етьєн Константин Герлах, Етьєн Константин де Герлах (фр. Étienne Constantin de Gerlache; 25 грудня 1785 — 10 лютого 1871) — бельгійський державний діяч і письменник, юрист, барон.
 Манфред Герлах (нім. Manfred Gerlach, 8 травня 1928, Лейпциг — 17 жовтня 2011, Берлін) — німецький політик, голова Ліберально-демократичної партії Німеччини.
 Петер Герлах (нім. Peter Gerlach; 25 лютого 1922, Мемель — 30 березня 1944, Середземне море) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Артур Герлах (нім. Arthur Gerlach; 1890—1968) — німецький офіцер, дипломований інженер, контрадмірал-інженер крігсмаріне.
 Карл фон Герлах (нім. Karl von Gerlach; 6 серпня 1894 — 24 червня 1941) — німецький офіцер, генерал-майор люфтваффе.
 Йоахім фон Герлах (нім. Joachim von Gerlach; 22 листопада 1895, Берлін — 19 березня 1979, Дармштадт) — німецький військово-морський діяч, контрадмірал.